Борис Светлов:
 Светлов, Борис Владимирович (род. 1958) — министр культуры Республики Беларусь (2012—2017).
 Светлов, Борис Николаевич (1880—?) — режиссёр игрового и документального кино, сценарист, актёр кино и театра.